XQT steht für:
 Bahnhof Lichfield Trent Valley (IATA-Code), Bahnhof in Lichfield in der englischen Grafschaft Staffordshire, siehe Lichfield #Verkehrsverbindungen

xqt steht für:
 qatabanische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der altsüdarabischen Sprachen

.xqt steht für:
 Dateiendung für Makros von Supercalc

Abkürzung